Schaufelspitze kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Schaufelspitze (bergstopp i Österrike, Tyrolen, Politischer Bezirk Imst), 
 Schaufelspitze (bergstopp i Österrike, Tyrolen, Politischer Bezirk Schwaz), 

Robotskapade Österrikeförgreningar